Gabriel Díaz puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Gabriel Díaz Alliende (1979), director, fotógrafo, actor y músico chileno.
 Gabriel Díaz Berbel (1940-2011), político español.
 Gabriel Díaz Bessón (c. 1590-1638), teórico musical, compositor y maestro de capilla español.
 Gabriel Díaz Cueva (1925-2018), obispo ecuatoriano.
 Gabriel Díaz de Vara Calderón (1621-1676), obispo de Santiago de Cuba.
 Gabriel Díaz Rico (1996), exfutbolista colombiano.
 Gabriel Díaz (taekwondo), deportista mexicano de taekwondo
 Gabriel Díaz (baloncestista) (1973), exbaloncetista argentino.
 Gabriel Díaz (futbolista argentino) (1989), exfutbolista argentino.
 Gabriel Díaz (futbolista paraguayo) (1967), futbolista paraguayo.